Phare de Crown Point peut désigner :
 Phare de Crown Point, un phare actif situé à Crown Point près de Scarborough, Trinité-et-Tobago
 Phare de Crown Point, connu aussi sous le nom de Champlain Memorial, est un phare inactif situé juste au sud d'Essex sur le lac Champlain, dans le comté d'Essex (État de New York).